In 1932/33 werd het dertiende en laatste Midden-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. De competitie was een tussenstation tussen de regionale competities en de Zuidoost-Duitse eindronde. 
 
Opnieuw ontbraken de clubs uit Breslau op het appel en de kampioen plaatste zich niet voor de 1932/33. Omdat de competitie ook dit jaar te lang aansleepte werd de vicekampioen van Breslau naar de eindronde afgevaardigd. 

Na dit seizoen kwam de NSDAP aan de macht en werden alle regionale voetbalbonden en hun competities opgeheven. Enkel de twee finalisten plaatsen zich voor de Bezirksliga Mittelschlesien, dat de nieuwe tweede klasse werd onder de Gauliga Schlesien.

A Klasse

Gau Oels

Gau Brieg

Gau Namslau

Gau Obernigk-Trachenberg

Eindronde

Voorronde Ostkreis 
 Heen

 Terug

Voorronde Westkreis
 Heen

 Terug

Finale
 Heen

Terug

 Beslissende wedstrijd

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Midden-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1932/33